Fridau ist der Name folgender Orte:

 Fridau (Marktredwitz), Ortsteils der Großen Kreisstadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Fridau (Schweiz), ehemalige Stadt auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Fulenbach, Kanton Solothurn
 Fridau (Gemeinde Ober-Grafendorf), Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Fridau (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Fridau ist der Name folgender Gebäude:
 Schloss Fridau in Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch
 Friedau